

Patronyme 

 Annie Raoult (née en 1951), mathématicienne française ;
 François-Marie Raoult (1830 - 1901), chimiste et physicien français, qui énonça les lois suivantes :
 loi de Raoult concernant les solutions idéales ;
 loi de l'ébulliométrie ;
 loi de la tonométrie ;
 loi de la cryométrie ;
 Éric Raoult (1955-2021), homme politique français, membre des Républicains ; 
 Didier Raoult (1952-), microbiologiste et médecin français ;
 Paul Raoult (1944-), homme politique français, membre du Parti socialiste ;
 Michel Raoult (1944-2002), ingénieur à EADS, dirigeant du mouvement anti-avortement en France.

Toponyme 

 Le Mesnil-Raoult est une commune française, située dans le département de la Manche ;
 Mesnil-Raoult ou Mesnil-Raoul est une commune française, située dans le département de la Seine-Maritime ;
 Manneville-la-Raoult est une commune française, située dans le département de l'Eure.